Le Parti de la Justice peut faire référence à de nombreux partis politiques, dont :
 Parti de la justice (Australie)
 Parti de la justice (Corée du Sud)
 Parti de la justice (Danemark)
 Parti de la justice (Égypte)
 Parti de la justice (Maldives)
 Parti de la justice (Turquie)

Voir aussi 
 
 Parti de la justice et de l'intégration (Albanie)
 Parti de la justice et de la prospérité (Indonésie)
 Parti de la justice et de la construction (Libye)